Европе́йский диале́кт англи́йского языка́ или европе́йский англи́йский, также известный как е́вро-англи́йский (, , или , ) — пиджин-диалект английского языка, основанный на распространённых ошибках перевода, ложных друзьях переводчика и технических терминах Европейского союза, также включает в себя часть лексики и грамматики родных языков англоговорящих людей, для которых английский язык не является родным языком.

Диалект используется сугубо на территории Европы, особенно в Евросоюзе; в основном среди штатных сотрудников Евросоюза, экспатриантов и мигрантов из стран ЕС, широко используется среди молодых европейцев, в частности, молодых иностранных путешественников, например, участников программы студенческого обмена «Эразмус», а также среди европейских дипломатов с более низким уровнем владения английским языком.

История 
Использование английского языка в Европе развивалось в XIX веке, когда Британская империя унаследовала колонии в материковой Европе, такие как Мальта, Кипр, Гибралтар, Менорка, Гелиголанд и Ионические острова, последние три из которых находятся на территории современных Испании, Германии и Греции соответственно.

Термин «евро-английский» () был впервые использован в научной статье «Euro-English» немецкого лингвиста Бродера Карстенсена () в книге-сборнике «Лингвистика через исторические и географические границы» () в 1986 году для обозначения принятия англицизмов в Европе:

Пришло время изучить английский язык, на котором говорит немецкий политик, отправляющийся в Брюссель на встречу со своими коллегами из Дании и других стран, также пришло время изучить английский язык, на котором говорит немецкий шофёр, который хочет поговорить со своими датскими, французскими и другими коллегами в Брюсселе. Пришло время изучить английский язык, на котором говорят немецкие, французские, норвежские и другие пилоты, которые летают в Анкару, Варшаву, Москву и т. д., и путешествующие самолётом, которые застряли в приёмных залах своих финских и других отелей и вынуждены разговаривать на английском языке. Английский, которым пользуются эти люди, также является своего рода евро-английским, и очевидно, что он будет довольно сильно отличаться от реального современного английского языка, который был его первоначальной моделью.

Расширение Европейского союза в течение нескольких десятилетий постепенно уменьшало влияние двух главных рабочих языков ЕС — немецкого и французского. Развитие программы студенческого обмена «Эразмус» создало новый класс «подвижных» европейцев, которые нуждались в лингва-франка для общения по всей Европе.

Вопрос о том, приводит ли заимствование английского языка неродными носителями в континентальной Европе к появлению потенциальной европейской разновидности английского языка, ещё не решён. Исследователь Сандра Моллин () отвергает «евро-английский» как разновидность английского языка. По мнению Форша (), многие черты, предположительно характе́рные для евро-английского, могут быть идентифицированы как ошибки учащихся, хотя есть некоторые тенденции к «нативизации».

Евро-английский язык создавался под сильным влиянием и доминированием британского английского языка, поскольку Великобритания была членом ЕС с 1973 по 2020 год. Однако выход Великобритании из ЕС в начале 2020 года дал толчок тому, что круг диалектов родного английского языка в ЕС сократился в основном до разновидностей гиберно-английского языка, на которых говорят в Республике Ирландия; журналист Нихил Соннад () считает, что это даст возможность романским языкам оказать большее влияние на евро-английский диалект. Существует также возможность того, что один из романских языков заменит английский: после выхода Великобритании из Европейского союза в 2020 году правительство Франции поощряет более широкое использование французского языка в качестве рабочего языка.

Грамматика

Спряжение 

Носители евро-английского диалекта часто опускают суффикс 3-го лица ед. числа «-s» в глаголах. Например, в предложении на европейском английском «» () слово «call» () написано без суффикса «-s» на конце, хотя по правилам английского языка написание данного суффикса является обязательным, «He often calls meetings».

Носители евро-английского языка, в частности, выходцы из Восточной Европы, могут использовать прогрессивный аспект со стативными предикатами, например, сказать «I'm coming from Russia» вместо правильного «I come from Russia» (). Это обычно не допускается в стандартном английском языке, но допустимо в евро-английском.

Дейксис 

Грамматические конструкции, которые крайне часто встречаются у европейских носителей английского языка, например, «We were five people at the party» (), вместо стандартного английского «There were five people at the party» (), вводят в английский язык тип обязательной «клюзивности», в которой говорящий всегда обозначает, является ли он частью какой-то большей группы людей.

Евро-английский диалект также отличается более частым использованием неопределённого личного местоимения «one» (), например, в предложении «One can protect one’s country» (), что отражает более частое использование подобных местоимений во всех европейских языках, кроме английского, но иногда они используются и в качестве возвратных местоимений третьего лица, например, во французском «» и «», скандинавских «sig» и «sin», немецком «» и т. д.

Говорящие на английском языке выходцы из Восточной Европы часто, при формировании предложений, в которых по смыслу должно использоваться настоящее совершённое время (Present Perfect), а также в которых имеются слова-«триггеры» настоящего времени, как «» («сейчас», «теперь») и «» («так как», «потому что»), ошибочно опускают вспомогательный глагол «» перед глаголами, например, в предложении «Because now I finished school» («Потому что теперь я (в прошлом) окончил школу»), несмотря на слово-«триггер» «now», указывающее на настоящее время, использован глагол прошедшего времени, что есть грубая ошибка в стандартном английском языке, в котором написание вспомогательных глаголов обязательно, «Because now I have finished school».

Словоизменение 

Некоторые слова имеют множественное число с конечным «-s» в евро-английском диалекте, например, «informations» () и «competences» (), чтобы соответствовать аналогичным словам в европейских языках (например, «» () и «» ()), в то время как в британском или американском английских языках такая множественность является неправильной.

Регистр  
Европейские носители английского языка чрезвычайно часто предпочитают использовать «» () единственного числа  в официально-деловом контексте, тогда как носители английского языка в США и Великобритании исторически считают его неформальным разговорным. Это отражает использование «единственного числа множественного числа», с точки зрения уровней формальности, в европейских языках, таких как французское «vous», немецкое «Sie», испанское «vos» (в настоящее время устарело), датское и норвежское «De», хотя все эти примеры используются строго во втором лице.

Лексика  

Лексика европейского английского языка, в основном, содержит в себе множество заимствований из языков Европейского союза, особенно французского, испанского и немецкого языков, а также часть ошибочных или намеренных искажений английских слов. Обилие подобной лексики в речах государственных и политических деятелей и служащих встретило резкую критику ряда организаций, в частности, Европейской комиссии по контролю за речью, которая впоследствии в 2013 году выпустила отдельную брошюру под названием «Неправильно используемые слова и выражения в публикациях ЕС» («»), полностью посвящённую проблеме наличия ошибок в речи сотрудников, для которых английский язык не является родным. Ниже таблица с перечнем лексики, бо́льшая часть которой описана в брошюре Европейской комиссии:

См. также 
 Английский язык как лингва-франка
 Диалекты английского языка
 Глобиш (Нерьер) и Глобиш (Гоугейт)
 Рунглиш
 Денглиш

Примечания

Литература

Ссылки 
 The Economist: Blasting the bombast, Европейская Комиссия по правописанию, S. D., 30 сентября 2011
 Euro-English , Английский язык в Евросоюзе. Teti Musmeci, Marina Foti
 The Allusionist podcast . Helen Zaltzman

Диалекты английского языка
Языки Европы